Wycombe puede hacer referencia a:

 High Wycombe, una ciudad situada en el distrito no metropolitano de Wycombe, en el condado de Buckinghamshire, Inglaterra
 Wycombe, un distrito no metropolitano en el condado de Buckinghamshire (Inglaterra);
 Wycombe, un antiguo distrito rural en el condado anterior; o
 Wycombe, una circunscripción parlamentaria representada en la Cámara de los Comunes del Reino Unido.